Deux conflits armés opposèrent l'Italie et l'Éthiopie :
 La première guerre italo-éthiopienne, se déroule entre 1885 et 1896. Elle se termine par l'arrêt de l'avancée italienne dans la Corne de l'Afrique, qui entraine la victoire de l'empire éthiopien.
 La seconde guerre italo-éthiopienne, se déroule en 1935-1936 et se termine par l'occupation de l'Éthiopie par l'Italie. Des affrontements se poursuivent cependant jusqu'en 1941 et la défaite italienne, face aux troupes alliées, a favorisé l'Éthiopie.